Бе́нкин — фамилия. Известные носители:

 Бенкин, Владимир Самуилович (1928—2011) — советский и российский врач, альпинист, тренер.
 Бенкин, Самуил Иосифович (1899—1938) — советский профсоюзый и партийный деятель, первый секретарь Ставропольского райкома ВКП(б) Средневолжского края.